Ива́н Петро́вич Шамя́кин (; 30 января 1921 — 14 октября 2004, Минск) — белорусский советский писатель, сценарист и драматург, общественный деятель.

Герой Социалистического Труда (1981). Народный писатель Белорусской ССР (1972). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Член ВКП(б) с 1943 года. Академик Национальной академии наук Беларуси (1994).

Биография 
Родился 30 января 1921 года в деревне Корма Гомельского уезда Гомельской губернии (ныне Добрушского района Гомельской области Беларуси) в крестьянской семье.

В 1936 году окончил семь классов Маковской школы, продолжил учёбу в Гомельском техникуме строительных материалов (1936—1940). По окончании техникума работал техником-технологом кирпичного завода в Белостоке. Ещё в техникуме начал писать стихи, участвовал в заседаниях литературного объединения при газете «Гомельская правда».

В 1940 году был призван в РККА, проходил службу в Мурманске в зенитно-артиллерийской части, в 1944 передислоцирован в Польшу, принимал участие в Висло-Одерской операции и в Берлинской наступательной операции в составе прожекторной роты 16.04.1945. Во время Великой Отечественной войны командир орудийного расчёта, комсорг дивизиона.

После демобилизации в октябре 1945 года работал до 1947 года преподавателем языка и литературы неполной средней школы в деревне Прокоповка Тереховского района. В 1946 году поступил на заочное отделение Гомельского педагогического института.

В декабре 1945 года участвовал в работе первого послевоенного пленума правления СП БССР.

Днём работая в школе, по вечерам проводил семинары агитаторов в колхозе. Собирал материал для романа о белорусских партизанах «Глыбокая плынь» («Глубокое течение»). Роман вышел в 1949 году, в 2005 году был экранизирован.

В 1948—1950 годах учился в Республиканской партийной школе.

Работал старшим редактором Белорусского государственного издательства, главным редактором альманаха «Советская Отчизна». С 1954 года много лет работал заместителем Председателя правления Союза Писателей БССР.

В 1958 году участвовал в расширенном собрании секретариата СП СССР, на котором Борис Пастернак был исключен из числа «советских писателей». В 1991 признавался: «Я не знал Пастернака лично… „Доктора Живаго“ я, конечно, не читал… шел за всеми, я верил им, старым и мудрым».

В 1963 году входил в состав белорусской делегации на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Депутат Верховного Совета БССР (1963—1985). Председатель Верховного Совета БССР (1971—1985). Депутат Верховного Совета СССР (1980—1989).

Главный редактор издательства «Белорусская советская энциклопедия» (1980—1992).

Скончался 14 октября 2004 года в Минске. Похоронен на Восточном кладбище.

Творчество 
В 1944 году написал рассказ на белорусском языке «У снежнай пустыні» (опубликован в 1946 году). Первым крупным произведением И. П. Шамякина была повесть «Помста», опубликованная в 1945 году в белорусском журнале «Полымя».

В 1957 году появляется роман о жизни сельской интеллигенции под названием «Криницы» (), экранизированный режиссёром Иосифом Шульманом на киностудии Беларусьфильм (1964).

Появляется цикл из пяти повестей, объединённых общим названием «Тревожное счастье» (). Популярными становятся романы И. П. Шамякина «Сердце на ладони» () (1964), «Снежные зимы» () (1968), «Атланты и кариатиды» () (1974), посвящённые проблемам современной жизни. В 1981 году написан роман «Петроград — Брест», в 1986 году — автобиографическая книга «Корни и ветви» (1986).

Память 

 В честь И. Шамякина назван Мозырский государственный педагогический университет.
 В Минске на фасаде дома № 11 по улице Янки Купалы, в котором писатель прожил с 1969 по 2004 год, установлена мемориальная доска.
 Именем И. Шамякина названа одна из улиц в микрорайоне «Сухарево-4» города Минска.
 В 2006 году в деревне Корма Добрушского района установлен бюст И. Шамякина (скульпторы Дмитрий и Иван Попов).
 О И. Шамякине сняты документальные фильмы «Пока есть сила» (1979, режиссёр Д. Михлеев), «Мгновения жизни» (2000, режиссёр В. П. Цеслюк, Белорусский видеоцентр).
 В 2016 году в отделе краеведения Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина открыта музейная экспозиция, посвящённая народным писателям БССР — уроженцам Гомельщины
 В 2016 году в агрогородке Корма Добрушского района установлена мемориальная доска И. Шамякину в честь его 95-летия на здании Кормянской сельской библиотеки, носящей имя знаменитого земляка.
 3 сентября 2022 года в День белорусской письменности в Добруше Гомельской области открыт памятник И. Шамякину (скульпторы Владимир Пипин и Константин Костюченко) . В Добрушском районном краеведческой музее открыта постоянно действующая экспозиция, посвящённая И. Шамякину.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (29.01.1981)
 Орден Ленина (29.01.1981)
 Орден Октябрьской Революции (23.03.1976)
 Три Ордена Трудового Красного Знамени (25.02.1955; 28.10.1967; 29.01.1971)
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 Орден «Знак Почёта» (30.12.1948)
 Орден Дружбы народов (14.05.1991)
 Орден Отечества (Белоруссия) III степени (26.01.2001) — за большой личный вклад в развитие белорусской художественной литературы, активную творческую и общественную деятельность
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945»
 Медаль Франциска Скорины
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за роман «Глубокое течение» (1949)
 Литературная премия имени Якуба Коласа (1959)
 Государственная премия БССР имени Якуба Коласа (1968) — за роман «Сердце на ладони» (1963)
 Литературная премия Министерства обороны СССР (1978)
 Государственная премия БССР в области театрального искусства, кинематографии, радио и телевидения (1982) — за кинофильм «Возьму твою боль»
 Народный писатель Белорусской ССР (1972)
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (25 января 2001 года) — за большой вклад в национальную литературу и духовную культуру Беларуси, особые заслуги в деле государственного развития Республики Беларусь и активную общественную деятельность.
 Премия Союзного государства (12.04.2002) — за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами — участниками Союзного государства
 Член-корреспондент Академии наук БССР (1980)
 Академик Национальной академии наук Белоруссии (1994)

Библиография 

Романы:
 «Глубокое течение» () (1949), инсценирован в 1956
 «В добрый час» () (1953)
 «Родники» () (1957), инсценирован в 1964
 «Сердце на ладони» () (1964), инсценирован в 1965
 «Снежные зимы» () (1970)
 «Атланты и кариатиды» () (1974)
 «Возьму твою боль» () (1979)
 «Петроград-Брест» () (1983)
 «Зенит» () (1987)
 «Злая звезда» () (1993)
 Цикл из пяти повестей («Неповторимая весна» (), 1957; «Ночные зарницы» (), 1958; «Огонь и снег» (), 1959; «Поиски встречи» (), 1959; «Мост» (), 1965), объединённых в пенталогию «Тревожное счастье» ().
 «Великая княгиня» () (1997)

Сборники рассказов и повестей:
 «Месть» () (1945)
 «На знакомых дорогах» () (1949)
 «Две силы» () (1951)
 «Рассказы» () (1952)
 «Первая встреча» () (1956)
 «Руки матери» () (1961)
 «Вечерний сеанс» () (1968)
 «Судьба моего земляка» () (1970)
 «Отец и дети» () (1971)
 «Знамёна над штыками» () (1976)
 «Торговка и поэт» и «Брачная ночь» () (1976)
 «В родной семье» () (1986)
 «Драма» () (1990)
 «Повести Ивана Андреевича» () (1993)
 «Падение» () (1994)
 «Сатанинский тур» () (1995)
 «Полесская мадонна» () (1998)
 «Поиски убежища» () (2001)

Сборники рассказов и повестей для детей:
 «В Москву» () (1950)
 «Лучи детства» () (1999)

Пьесы:
 «Не верьте тишине» () (1958)
 «Изгнание блудницы» () (1961)

Публицистика:
 «Беседы с читателем» () (1973)
 «Корни и ветви» () (1986)

Мемуары:
 «Где дороги те… Дневник» () (1993)
 «Размышления на последнем перегоне: Дневники 1980—1995 годов» () (1998)

Собрание сочинений:
 «Собрание сочинений: в 23 т.» () (2010—2014)

 В переводе на русский язык

Экранизации 
  — Криницы (по мотивам романа «Криницы») (реж. Иосиф Шульман, «Беларусьфильм»).
  — Сердце на ладони (по мотивам романа «Сердце на ладони») (реж. Виктор Карпилов, «Белорусское телевидение»).
  — Хлеб пахнет порохом (по мотивам повести «Эшелон в Германию») (реж. Вячеслав Никифоров, «Беларусьфильм»).
  — Торговка и поэт (экранизация повести «Торговка и поэт») (реж. Самсон Самсонов, «Мосфильм»).
  — Атланты и кариатиды (экранизация романа «Атланты и кариатиды») (реж. Александр Гуткович, 8 серий, «Белтелефильм»).
  — Возьму твою боль (по мотивам романа «Возьму твою боль») (реж. Михаил Пташук, «Беларусьфильм»).
  — Свадебная ночь (по мотивам повести «Брачная ночь») (реж. Александр Карпов, «Беларусьфильм»).
  — Эпилог (по мотивам повестей И. Шамякина) (реж. Игорь Добролюбов, «Беларусьфильм»).
  — Глубокое течение (по мотивам романов «Снежные зимы» и «Глубокое течение») (реж. Маргарита Касымова и Иван Павлов, УП «Национальная киностудия „Беларусьфильм“»).

Личная жизнь 
 Жена — Мария Филатовна (в девичестве Кротова).
 Дочери: Татьяна, Олеся и Лина Шамякины.

Примечания

Литература 
 Коваленко, В. А. Иван Шамякин : Очерк творчества / В. А. Коваленко. — Москва : Советский писатель, 1979. — 269 с.
 Іван Шамякін : вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / укладальнік Т. Шамякіна. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. — 269 с.

Ссылки 
 К 95-летию народного писателя Беларуси Ивана Шамякина
 К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина 
 Академик Шамякин Иван Петрович  на официальном сайте Национальной академии наук Беларуси
 Шамякин Иван Петрович «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Председатели Верховного Совета Белорусской ССР
Академики Национальной академии наук Беларуси
Члены Союза писателей СССР
Народные писатели Белорусской ССР
Писатели-соцреалисты
Мемуаристы Белоруссии
Детские писатели Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Члены КПСС
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Главные редакторы журнала «Нёман»